Sears House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sears House (Arkansas), ID-Nr. 92000952
 Sears House (Virginia), ID-Nr. 72001530